Dit is een lijst van planetoïden 30101-30200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (30101) - || 2000 FA || 16 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30102) - || 2000 FC1 || 26 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30103) - || 2000 FY2 || 28 maart 2000 || J. M. Roe
|-
| (30104) - || 2000 FA3 || 27 maart 2000 || T. Kagawa
|-
| (30105) - || 2000 FO3 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30106) - || 2000 FR3 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30107) - || 2000 FT15|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30108) - || 2000 FM16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30109) Jaywilson || 2000 FQ17|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30110) Lisabreton || 2000 FH20|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30111) Wendyslijk || 2000 FJ20|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30112) Weistrop || 2000 FZ25|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30113) - || 2000 FM26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30114) - || 2000 FY26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30115) - || 2000 FQ31|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30116) - || 2000 FA36|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30117) Childress || 2000 FW36|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30118) - || 2000 FC37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30119) Lucamatone || 2000 FS37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30120) - || 2000 FZ38|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30121) - || 2000 FF39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30122) Elschweitzer || 2000 FC40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30123) Scottrippeon || 2000 FF40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30124) - || 2000 FZ40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30125) Mikekiser || 2000 FF41|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30126) Haviland || 2000 FS41|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30127) - || 2000 FY41|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30128) Shannonbunch || 2000 FJ44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30129) Virmani || 2000 FT44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30130) Jeandillman || 2000 FK46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30131) - || 2000 FO46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30132) - || 2000 FP47|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30133) - || 2000 FA48|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30134) - || 2000 FR49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30135) - || 2000 FU49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30136) Bakerfranke || 2000 FO60|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (30137) - || 2000 FB63|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30138) - || 2000 FN68|| 26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (30139) - || 2000 GG3 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30140) Robpergolizzi || 2000 GO5 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (30141) Nelvenzon || 2000 GT24|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30142) Debfrazier || 2000 GS26|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30143) - || 2000 GU29|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30144) Minubasu || 2000 GP31|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30145) - || 2000 GG33|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30146) Decandia || 2000 GQ34|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30147) Amyhammer || 2000 GV41|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30148) - || 2000 GP45|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30149) Kellyriedell || 2000 GW45|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30150) Laseminara || 2000 GC46|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30151) Susanoffner || 2000 GX46|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30152) Reneefallon || 2000 GW49|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30153) Ostrander || 2000 GT50|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30154) Christichil || 2000 GO52|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30155) Warmuth || 2000 GQ52|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30156) - || 2000 GH55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30157) Robertspira || 2000 GL55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30158) Mabdulla || 2000 GQ55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30159) Behari || 2000 GR55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30160) Danielbruce || 2000 GD57|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30161) Chrepta || 2000 GM57|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30162) Courtney || 2000 GO57|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30163) - || 2000 GK58|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30164) Arnobdas || 2000 GC59|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30165) - || 2000 GF61|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30166) Leodeng || 2000 GC62|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30167) Caredmonds || 2000 GR62|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30168) Linusfreyer || 2000 GG66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30169) Raghavganesh || 2000 GU67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30170) Makaylaruth || 2000 GG68|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30171) - || 2000 GY70|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30172) Giedraitis || 2000 GZ71|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30173) Greenwood || 2000 GG72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30174) Hollyjackson || 2000 GY72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30175) Adityajain || 2000 GS73|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30176) Gelseyjaymes || 2000 GX73|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30177) Khashayar || 2000 GV76|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30178) - || 2000 GW77|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (30179) Movva || 2000 GY79|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30180) - || 2000 GX87|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (30181) - || 2000 GR88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (30182) - || 2000 GC95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30183) Murali || 2000 GL95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30184) Okasinski || 2000 GM95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30185) - || 2000 GT95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30186) Ostojic || 2000 GY95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30187) Jamesroney || 2000 GN96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30188) Hafsasaeed || 2000 GR96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30189) - || 2000 GV96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30190) Alexshelby || 2000 GW96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (30191) Sivakumar || 2000 GJ98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30192) Talarterzian || 2000 GB100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30193) Annikaurban || 2000 GL100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30194) Liamyoung || 2000 GM100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30195) Akdemir || 2000 GB101|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30196) - || 2000 GB102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30197) Nickbadyrka || 2000 GP102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30198) - || 2000 GR103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30199) Ericbrown || 2000 GX103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (30200) Terryburch || 2000 GG104|| 7 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten